Чемпионат Новой Зеландии по футболу 2008/2009 годов проходил с 8 ноября 2008 года по 29 марта 2009 года и стал 5-м розыгрышем в истории.

Победу в регулярном чемпионате праздновал клуб «Уаитакере Юнайтед». В финале плей-офф он, однако, уступил клубу «Окленд Сити», который одержал четвёртую в истории победу в турнире.

Регламент 
По сравнению с предыдущими чемпионатами формула турнира претерпела некоторые изменения.

В турнире приняли участие 8 клубов. С 8 ноября по 1 марта они провели двухкруговой турнир регулярного чемпионата, после чего четыре сильнейших клуба разыграли первое место в серии плей-офф. На полуфинальной стадии клубы провели по два матча (дома и на выезде), по сумме которых победители встретились в одноматчевом финале.

Результаты

Регулярный чемпионат 

Источник данных: soccerway.com

Финальная серия

Ссылки 
 Официальный сайт

2008/2009
2008 год в футболе
2009 год в футболе
Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Спорт в Новой Зеландии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009